Furcówka (potok)
 Furcówka (przysiółek)